Ренне — річка у Швеції.  
 Ренне — місто у Данії.  
 Ліз Ренне — данська телеведуча.